McFarland ist der Familienname folgender Personen:
 Alastair McFarland (* 1989), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Billy McFarland (* 1991), US-amerikanischer Unternehmer, Veranstalter und Hochstapler
 Ernest McFarland (1894–1984), US-amerikanischer Politiker
 Francis Patrick McFarland (1819–1874), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Hartford
 Gary McFarland (1933–1971), US-amerikanischer Jazzmusiker und -komponist
 George McFarland (1928–1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Hayley McFarland (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Joey McFarland (* 1972), US-amerikanischer Filmproduzent
 John McFarland (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 K. T. McFarland (* 1951), amerikanische Regierungsbeamtin, Politikerin und Moderatorin
 Norman Francis McFarland (1922–2010), US-amerikanischer Bischof
 Packey McFarland (1888–1936), US-amerikanischer Boxer
 Rebecca McFarland (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Roy McFarland (* 1948), englischer Fußballspieler
 Thomas Stuart McFarland (1810–1880), US-amerikanischer Offizier, Geodät, Farmer und Jurist
 Walter McFarland (1945–2014), nordirischer Fußballspieler und Judoka

McFarland steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McFarland (Kalifornien)
 McFarland (Kansas)
 McFarland (Wisconsin)

Sonstiges:
 McFarland & Company, US-amerikanischer Verlag

Siehe auch:
 MacFarland
 McFarlan
 McFarlane